Алентаун има више значења:
 Алентаун
 Алентаун (Флорида)
 Алентаун (Џорџија)
 Алентаун (Њу Џерзи)